Charles Allerton Coolidge ist der Name folgender Personen:

* Charles Allerton Coolidge (Architekt) (1858–1936), US-amerikanischer Architekt 
 Charles Allerton Coolidge (Anwalt) (1894–1987), US-amerikanischer Anwalt 
 Charles Allerton Coolidge (Unternehmer) (1923–1999), US-amerikanischer Elektroniker und Unternehmer